Francesco Piccolomini ist der Name von

* Francesco Piccolomini (Bischof) (1479–1530), Bischof von Bisignano
 Francesco Piccolomini (Philosoph) (1523–1607), Philosoph an der Universität Padua
 Francesco Piccolomini (Jesuit) (1582–1651), italienischer Ordensgeistlicher, Generaloberer der Societas Jesu 1649–1651
 Francesco Bandini Piccolomini (1500–1588), katholischer Erzbischof
 Francesco Todeschini Piccolomini (1439–1503), italienischer Geistlicher, Papst Pius III.